De Arnhemse wijk  Immerloo I en II
 Het Arnhemse park Immerloo